Zarzuela (von spanisch zarza, „Brombeergebüsch“) bezeichnet:

 Palacio de la Zarzuela, frühere Sommerresidenz und heutiger Wohnsitz der spanischen Könige nördlich von Madrid
 Zarzuela, eine nach diesem Palast benannte Gattung des spanischen Musiktheaters
 Teatro de la Zarzuela in Madrid
 Hipódromo de la Zarzuela, eine Pferderennbahn in Madrid
 Zarzuela (Gericht), ein nach dem Bühnen-Genre benanntes spanisches Speisegericht
 Zarzuela S.A. Empresa Constructora, ein spanisches Bauunternehmen mit Sitz in Valladolid

Zarzuela ist der Name verschiedener Orte in Spanien:

 Zarzuela (Cuenca), Ort in der Provinz Cuenca, autonome Region Kastilien-La Mancha
 Zarzuela de Jadraque, Ort in der Provinz Guadalajara, autonome Region Kastilien-La Mancha
 Zarzuela del Monte, Ort in der Region Segovia, autonome Region Kastilien-León
 Zarzuela del Pinar, Ort in der Region Segovia, autonome Region Kastilien-León
Siehe auch:
Cabo Zarzuela